Višera může znamenat:

 Višera (přítok Malého Volchovce) — řeka v Novgorodské oblasti v Rusku, pravý přítok Malého Volchovce.
 Višera (přítok Vyčegdy) — řeka v Rusku, pravý přítok Vyčegdy.
 Višera (přítok Kamy) — řeka v Permském kraji v Rusku, pravý přítok Kamy.

Související články 
 Bolšaja Višera — vesnice v Rusku
 Velká Višera — řeka v Rusku
 Malaja Višera — město v Rusku
 Malá Višera — řeka v Rusku